À ne pas confondre avec Leptorhynchos (plante) (en)

Leptorhynchos  est un genre éteint encore mal connu de petits dinosaures à plumes de la famille des Caenagnathidae. Il a vécu aux États-Unis à la fin du Crétacé supérieur. Il n'est représenté que par une seule espèce, Leptorhynchos gaddisi.

Étymologie 
Le nom Leptorhynchos est composé du grec ancien « Leptόs », « mince », et « rhynchos », « bec, museau ». L'espèce type, Leptorhynchos gaddisi, honore la famille Gaddis, propriétaire du terrain où a été trouvé son fossile.

Datation 
L'espèce type, Leptorhynchos gaddisi, est connue par des restes fossiles fragmentaires découverts dans la formation d'Aguja au Texas (États-Unis), dont les strates sont datées à cheval sur les étages du Campanien environ entre  ;

Description 
Leptorhynchos est caractérisé par sa petite taille, sa mandibule courte et profonde et son bec à la pointe relevée vers le haut.

Publications originales

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Oviraptorosauria
 Caenagnathidae

Références taxinomiques

Notes et références 

Oviraptorosauria
Genre de maniraptoriens préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2013